Jméno Tavros může označovat:

Zeměpisné pojmy
 Tavros – předměstí Athén
 Tavros – město na Kypru

Fikce
 Tavros (Letopisy Narnie) – fiktivní minotaurus z filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

Podobná jména
 Tarvos (měsíc) – jeden z měsíců planety Saturn, pojmenovaný po galském bohu jménem Tarvos Trigaranus